Красный — посёлок в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав Краснологского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Красненская.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района